Ио́на Климене́цкий (Климецкий, Клименицкий; конец XV века — 6 июня 1534) — русский православный святой, преподобный, основатель Клименецкого Свято-Троицкого монастыря.

В миру — Иван Климентов, сын новгородского посадника Иоанна Климентова. Получив от отца большое наследство, занимался торговлей, ходил на торговых лодках по Онего.

Спасшись во время бури на Онего, в месте где его выбросило на берег, основал в 1490 году Климецкую обитель, где прожил до кончины простым монахом.

В монастыре были построены две церкви: во имя Святой Троицы и Николая Чудотворца. Несмотря на просьбы, Иоан не принял игуменства и почил иноком в июне 1534 года.

В середине XVIII века, на средства императрицы Елизаветы Петровны над его мощами был возведён каменный храм во имя святых праведных Захарии и Елисаветы.

Память совершается 6 июня (по юлианскому календарю).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Святые земли карельской
 Житие на сайте Православие. RU
 Иона.

Персоналии по алфавиту
Преподобные Русской Церкви
Собор Карельских святых
Местночтимые святые
Умершие в Медвежьегорском районе
Похороненные в Медвежьегорском районе
Персоналии:Клименецкий монастырь